Hradištko, Hradišťko bzw. Hradíšťko ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Hradištko (Hradischko), bis 2000 Hradišťko, Gemeinde im Okres Praha-západ; siehe Hradištko pod Medníkem
Hradištko (Hradischko), Gemeinde im Okres Nymburk; siehe Hradištko u Sadské

Hradišťko (Pastreichs), Ortsteil von Dačice, Okres Jindřichův Hradec
Hradišťko (Hradischko), Ortsteil von Sedlčany, Okres Příbram
Hradišťko I (Hradischko, 1939–45 Klein Radisch), Ortsteil von Veltruby, Okres Kolín
Hradišťko II (Hradischko), Ortsteil von Žiželice, Okres Kolín
Hradišťko, Ortslage von Rožnov pod Radhoštěm, Okres Vsetín
Hradišťko, frühere Name der Gemeinde Hradištko, Okres Praha-západ; siehe Hradištko pod Medníkem

Hradíšťko (Hradischko), Ortsteil von Žeretice, Okres Jičín